Fresia peut faire référence à :

 Fresia, commune de la Région des Lacs au  Chili ;
 Isla Fresia, nom de trois îles au Chili ;
 Le Fresia, un sous-marin de la marine chilienne en service de 1917 à 1945 ;
 Le Fresia (PTF-81), un ancien torpilleur de la marine chilienne qui est maintenant un navire musée à Punta Arenas.